Портниха () — чехословацкая кинокомедия 1936 года, режиссёр Мартин Фрич
 Портниха () — британская драма 1988 года, режиссёр Джим О’Брайен
 Портниха () — австралийская драма 2015 года, режиссёр Джослин Мурхаус